Ли́ндси Ка́мминг (, урожд. Ли́ндси Уи́лсон, ; ) — шотландская кёрлингистка.

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 : золото (2008), серебро ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Шотландии по кёрлингу